Rintis (Silangkitang), een plaats in Indonesië
Rintis (Limapuluh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing